Mount Bruce kan syfta på:
 Mount Bruce, Antarktis, ett berg i Östantarktis
 Mount Bruce, Western Australia, berg i Australien